Tenisový turnaj ATP Vegeta Croatia Open Umag 2012 se konal ve dnech 9. až 17. července v chorvatském Umagu na otevřených antukových dvorcích jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení měli volný los do druhého kola.
  Fernando Verdasco (semifinále)
  Marin Čilić (vítěz)
  Alexandr Dolgopolov (semifinále)
  Marcel Granollers (finále)
  Carlos Berlocq (čtvrtfinále)
  Juan Carlos Ferrero (1. kolo)
  Martin Kližan (2. kolo)
  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)

 Jiné způsoby účasti v turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do hlavní soutěže:
  Aljaz Bedene
  Andrej Kuzněcov
  Mate Pavic

Následující hráči se do hlavní soutěže probojovali z kvalifikace:
  Gorka Fraile
  Ivo Klec
  Marco Trungelliti
  Walter Trusendi

 Odhlášení 
z dvouhry
  Richard Gasquet
  Ivo Karlović
ze čtyřhry
  Édouard Roger-Vasselin

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Marcel Granollers /  Marc López (finále)
  Daniele Bracciali /  Fabio Fognini (semifinále)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (vítězové)'''
  Frank Moser /  Édouard Roger-Vasselin (odstoupili)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Croatia Open Umag